Emanuele Pirro, (Roma, 12 de janeiro de 1962) é um piloto de automobilismo italiano. Pirro iniciou sua carreira no kart com a idade de onze anos.

Carreira

Fórmula 1 

De 1989 a 1991, ele foi piloto de Fórmula 1 e participou de 37 grandes prêmios, primeiramente pela Benetton e em 1990 e 1991 pela Scuderia Italia. Ele marcou um total de três pontos no campeonato.

24 Horas de Le Mans 

Depois de deixar a Fórmula 1, Pirro envolveu-se com as corridas de carros de turismo e esportivos, pilotando pela Audi Sport Team Joest, venceu as 24 Horas de Le Mans três anos consecutivos (de 2000 a 2002) com os companheiros de equipe Frank Biela e Tom Kristensen, e diversas corridas da American Le Mans Series com Biela.

Emanuele Pirro, Frank Biela e Marco Werner fizeram história ao tornarem-se os primeiros pilotos a vencerem as 24 Horas de Le Mans em um automóvel movido a diesel. Pirro pilotava um Audi R10 Diesel quando foi completado o recorde de 380 voltas do circuito de La Sarthe. A equipe repetiu o feito no ano seguinte, 2007.

Resultados na Fórmula 1 
(legenda)

 Sistema de pontuação da Fórmula 1

Resultados nas 24 Horas de Le Mans

Ligações externas 

 
 

Pirro, Emanuele
Pilotos de DTM
Pilotos de Fórmula 3000